Inventory (von engl. „Inventar“) steht für

 psychologischer Test, meist in direkter, mehrere Items bietender Frageform
 Liste
 Verzeichnis